Colonia los Laureles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia los Laureles, Guanajuato, ort, Irapuato, 
 Colonia los Laureles, Morelos, ort, Axochiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar